Schuyler County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Schuyler County (Illinois)
Schuyler County (Missouri)
Schuyler County (New York)